Memphis je lahko:

 Memphis, mesto v Tennesseeju, ZDA
 USS Memphis, ime več plovil Vojne mornarice ZDA